Trad ist der Ortsname von:
 Trad (Wernberg-Köblitz), Ortsteil des Marktes Wernberg-Köblitz, Landkreis Schwandorf, Bayern
 Trad (Winklarn), Ortsteil des Marktes Winklarn, Landkreis Schwandorf, Bayern

Trad ist der Familienname folgender Personen:
 Fábio Trad (* 1969), brasilianischer Politiker
 Petro Trad (1886–1947), libanesischer Politiker

Trad. ist die Abkürzung für:
 traditional

Siehe auch:
 Trat
 Tradt

Abkürzung